Jean-Baptiste (Juan Bautista, en español) es un nombre masculino francés, que se originó con San Juan Bautista, que puede hacer referencia a:

 Jean Baptiste Antoine Auget de Montyon, filántropo francés;
 Jean-Baptiste Bernard de Vaublanc, militar francés;
 Jean-Baptiste Binon, escultor francés;
 Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, girondino francés;
 Jean-Baptiste Colbert, ministro del rey de Francia Luis XIV;
 Jean-Baptiste Danezan, escultor francés;
 Jean-Baptiste Del Amo, escritor francés;
 Jean-Baptiste Dusillion, (c. 1748 –1788), pintor francés;
 Jean Baptiste Elissamburu, poeta vasco-francés;
 Jean-Baptiste Gerin, Siervo de Dios francés
 Jean-Baptiste Joseph Fourier, matemático y físico francés;
 Jean-Baptiste Jourdan, militar francés;
 Jean-Baptiste Jules Bernadotte, mariscal del Primer Imperio y rey de Suecia;
 Jean Baptiste Henri Martinet, profesor, botánico, y agrónomo francés;
 Jean Baptiste Kléber, general de ejército francés.
 Jean-Baptiste Lamarck, biólogo y botánico francés;
 Jean-Baptiste Lully, compositor de óperas francés, nacido en Italia;
 Jean-Baptiste Maunier, cantante y actor francés;
 Jean-Baptiste Mondino, fotógrafo y director de videos musicales francés;
 Jean-Baptiste Pigalle, escultor francés;
 Jean-Baptiste Poquelin "Molliére", dramaturgo, actor y poeta francés;
 Jean Baptiste Verlot, botánico francés;
 Jean-Baptiste Willermoz, cofundador de la Orden Martinista.
 Jean-Baptiste Vietty, escultor, helenista y arqueólogo francés.